DGVP steht für:

 Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie
 Deutsche Gesellschaft für Versicherte und Patienten

DGVP